Submarino puede referirse a:

 un submarino, nave capaz de navegar por debajo de la superficie acuática;
 el submarino, una bebida a base de chocolate amargo disuelto en leche;
 algo subacuático, que se desarrolla por debajo de la superficie del agua;
 Submarino, método de tortura en las penitenciarías; o
Sándwich submarino, un tipo de sándwich o bocadillo estadounidense.